Hem Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hem Kirke (Mariagerfjord Kommune) – en kirke i Hem Sogn i Mariagerfjord Kommune
 Hem Kirke (Skive Kommune) – en kirke i Hem Sogn i Skive Kommune